Diethe steht für:
 Diethe (Stolzenau), Ortsteil der Gemeinde Stolzenau, Niedersachsen, Deutschland
 Alfred Diethe (1836–1919), deutscher Maler aus Dresden